Een stad in Peru, zie Tarata (Peru)
 Een provincie van Peru, zie Tarata (provincie)
 Een district van provincie Tarata in Peru, zie Tarata
 Een plaats in Bolivia, zie Tarata (Cochabamba)
 Een gemeente in Bolivia, zie Tarata (gemeente)